{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
|ориг_название      = New Zealand Women's Curling Championship 2008
|год                = 2008
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = Несби
|арена              = Maniototo Curling International (MCI)
|дата               = 31 июля — 3 августа 2008
|посещаемость       = 
|победитель         = Бриджет Бекер
|победители         = 
|титул              = 4
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = 
|четвертый          = Бриджет Бекер
|третий             = Брайди Дональд
|второй             = Cassie Becker
|первый             = Linda Geary
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Натали Кэмпбелл
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Liz Matthews
|пред               = 
|след               = 
}}Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин 2008 проводился с 31 июля по 3 августа 2008 в городе Несби на арене «Maniototo Curling International» (MCI).

В чемпионате принимало участие 4 команды.

Победителями чемпионата стала команда скипа Бриджет Бекер (Бриджет Бекер стала чемпионом среди женщин в 4-й раз и как скип, и как игрок), победившая в финале команду скипа Натали Кэмпбелл. Бронзовые медали завоевала команда скипа Liz Matthews.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2008.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по сумме результатов личных встреч (количества побед и поражений). Все четыре команды выходят во второй этап, плей-офф, где команды, занявшие на групповом этапе места ниже 2-го, играют в матче за общее 3-е место, а команды, занявшие в группе 1-е и 2-е место, встречаются в финале.

 Составы команд 
{| class="wikitable"
|-
! Четвёртый !! Третий !! Второй !! Первый
|-
| Бриджет Бекер || Брайди Дональд || Cassie Becker || Linda Geary
|-
| Натали Кэмпбелл || Kylie Petherick || Мариса Джонс || Catherine Rissel
|-
| Janet Moses || Beth Gibbs || ?  || ?
|-
| Liz Matthews || Christine Bewick || Pauline Farra || Cathy Fenton
|}
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в финал плей-офф
 команды, выходящие в матч за 3-е место

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди мужчин 2008
 Чемпионат Новой Зеландии по кёрлингу среди смешанных пар 2008

Спорт в Новой Зеландии в 2008 году
Чемпионаты Новой Зеландии по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Несби (Новая Зеландия)
Июль 2008 года
Август 2008 года